Дантон — эскадренный броненосец военно-морских сил Франции. Головной в серии из 6 единиц («Дантон», «Кондорсе», «Дидро», «Вольтер», «Мирабо», «Верньо»). Назван в честь деятеля Французской революции Жоржа Жака Дантона. Заложен в 1906 году.

Был торпедирован и потоплен немецкой U-64 19 марта 1917 года. Обломки корабля были обнаружены в декабре 2007 года и идентифицированы в феврале 2009 года.

Описание конструкции 

По некоторым источникам, бронирование отличалось от указанного в таблице следующими пунктами:
 башни ГК 305 мм,
 240-мм башни 220 мм.

Служба 
Через неделю после ввода в строй «Дантон» отправился в Великобританию по случаю коронации короля Георга V. Во время первой мировой войны «Дантон» состоял на службе во французском средиземноморском флоте, защищая французские войска и корабли снабжения от флота Австро-Венгрии.

Обнаружение места крушения 
Корабль был обнаружен специалистами фирмы Fugro, проводившими геологические изыскания на трассе подводного газопровода из Алжира в Италию. Состояние корабля оценивается как очень хорошее.

Примечания 

Броненосцы типа «Дантон»